Cassander eller Kassander kan henvise til:

 Kassander af Makedonien – konge af Makedonien (ca. 350 – 297 f.Kr.)
 Georg Cassander – romersk-katolsk fredsteolog (1513 – 1566)